Кроты́:
 Кротовые () — семейство насекомоядных млекопитающих.

Населённые пункты 
Россия
 Кроты — деревня в Свечинском районе Кировской области.
Украина
 Кроты — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Кроты — село в Прилукском районе Черниговской области.

См. также 
 Крот (значения)